Wygodda ist der Name folgender Orte:

 Wygodda, 1938 bis 1945 Waldruh, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wygoda (Purda) in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wygodda, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen, seit 1945: Wygoda (Starogard Gdański) in der Gmina Starogard Gdański, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen